Het Aziatisch kampioenschap voetbal 1980 was de zevende editie van het Aziatisch kampioenschap voetbal en werd van 15 september tot 30 september 1980 in Koeweit gehouden. Koeweit (gastland) en Iran (titelverdediger) waren rechtstreeks geplaatst.

Kwalificatie

Gekwalificeerde landen

 (g) = gastland
 (t) = titelverdediger

Stadion

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knockout-fase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Eindstand

Doelpuntenmakers
7 doelpunten
 Choi Soon-ho
 Behtash Fariba
5 doelpunten
 Faisal Al-Dakhil
4 doelpunten
 Jasem Yaqoub
3 doelpunten
 Shen Xiangfu
 Xu Yonglai
 Hossein Faraki
 Chung Hae-won
2 doelpunten

1 doelpunt

Externe link

Asian Cup
Voetbal in 1980
Voetbal in Koeweit
Sportevenement in Koeweit